Sörgel oder Soergel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Soergel (1880–1958), deutscher Literaturwissenschaftler
 Angelina Sörgel (* 1948), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Fritz Sörgel (* 1950), deutscher Pharmakologe und Dopingexperte
 Georg Sörgel (1911–1961), deutscher Mykologe, Phytopathologe und Pflanzenzüchter 
 Gero Soergel, deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Gerda Panofsky-Soergel (* 1929), deutsch-amerikanische Kunsthistorikerin
 Gerhard Sörgel (* 1935), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Hans Theodor Soergel (1867–1943), deutscher Jurist
 Herman Sörgel (1885–1952), deutscher Architekt und Kulturphilosoph
 Peter Sörgel (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Roman Sörgel (1966–2023), deutscher Musiker, Sänger, Schauspieler und Comedian
 Volker Soergel (1931–2022), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Soergel (BGB-Kommentar), ein Großkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch